PKS est un sigle composé des 3 lettres P, K et S. Il peut faire référence à :

 Partai Keadilan Sejahtera, le Parti de la justice et de la prospérité,
 Phi Kappa Sigma, une fraternité internationale masculine,
 , une entreprise polonaise de transport.